Louis Smith (muzikant) (1931-2016), Amerikaans Jazzmuzikant
 Louis Smith (turner) (1989), Brits turner